Костянтин II — римський імператор, старший син Костянтина Великого.
 Костянтин II — король Греції
 Костянтин II — Митрополит Київський і всієї Руси (1167).
 Костянтин II (грец. Πατριάρχης Κωνσταντῖνος Β´) — Патріарх Константинопольський в 754–766 роках.